Brasche ist der Name von

 Engelbrecht Brasche (1673–1751), Ratsherr in Lübeck
 Ernst Brasche (1873–1933), estnisch-russischer Segler
 Michael Brasche (1668–1731), Ratsherr in Lübeck
 Ulrich Brasche (* 1951), deutscher Ökonom

Brasche ist eine regionale Bezeichnung für Kieselrot